Овернь — фамилия и топоним.
 Овернь — административный регион Франции.
 Герцогство Овернь — французское герцогство, образованное из бывшей королевской территории Овернь, конфискованной королём Филиппом II Августом в 1209 году у графа Оверни.
 Овернь, Пьер (годы творчества 1149—1170) — овернский трубадур.
 «Клермон Овернь» — монферранское спортивное общество, регбийный клуб.

См. также 
 Список графов Оверни